Santa Catalina (v. St. Katharina) ist der Name folgender Orte:
 in Argentinien:
Santa Catalina (Córdoba)
Santa Catalina (Jujuy)
Santa Catalina (Santiago del Estero)
Departamento Santa Catalina (Provinz Jujuy)
Laguna Santa Catalina (Provinz Buenos Aires)

 in Chile:
Santa Catalina (Antofagasta)

 in Kolumbien:
der Insel Santa Catalina (San Andrés und Providencia)
eine Gemeinde im Departamento Bolívar siehe Santa Catalina (Bolívar)

 in Mexiko:
Isla Santa Catalina (Mexiko)
Santa Catalina (Durango)

in Peru:
Distrikt Santa Catalina
Distrikt Santa Catalina de Mossa

 auf den Philippinen
Santa Catalina (Negros Oriental)
Santa Catalina (Ilocos Sur)

 auf den Salomonen
Owariki, ehemals Isla Santa Catalina

 in Spanien
Santa Catalina (Las Palmas), Stadtteil von Las Palmas
Santa Catalina (Palma de Mallorca), Stadtteil von Palma de Mallorca
Santa Catalina (Sevilla), Stadtteil von Sevilla
Santa Catalina de Somoza
Isla de Santa Catalina vor Ceuta

 in den Vereinigten Staaten von Amerika
Santa Catalina Island (Kalifornien)
Santa Catalina Mountains (Arizona)
Santa Catalina Palace (Puerto Rico)

 in Uruguay
 Santa Catalina (Uruguay)

Santa Catalina bezeichnet außerdem:
Kloster Santa Catalina, ein Kloster in Arequipa im Süden von Peru

Siehe auch: 
Santa Catarina (Begriffsklärung)
Isla Santa Catalina